Beartooth Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beartooth Mountain (Kalifornien)
 Beartooth Mountain (Carbon County, Montana)
 Beartooth Mountain (Lewis and Clark County, Montana)

Siehe auch:
 Beartooth Mountains, Gebirge in Montana